Oya puede referirse a:
Oiá, una de las deidades de la etnia africana yoruba.
Oya (Pontevedra) (en gallego Oia), municipio de la provincia de Pontevedra, Galicia, España.
Oya (Vigo) (en gallego Oia), una parroquia en el municipio de Vigo, Galicia, España.
José Oya, futbolista español.